El nombre de Inge I fue utilizado por dos monarcas:

Inge I de Suecia (fallecido cerca de 1100). Rey de Suecia de 1080 a 1084 y de 1087 a 1105.
Inge I de Noruega (1135-1161). Rey de Noruega de 1136 a 1161.